Novopàvlovka (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Novopàvlovka (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Novopàvlovka (Krasnoperekopsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia